Por insert (inserção, inserir, em inglês) pode estar à procura de:
 Insert shot, técnica de filmagem, no cinema.
 Insert, uma tecla no painel dos teclados de computador.

Desambiguação